Torre Bermeja puede referirse a: 

 Torre Bermeja (Torrecerredo): pico de España de 2606 m situado en los Picos de Europa (entre las provincias de Asturias y León), un pequeño espolón situado en el Torre Cerredo.
 Torre Bermeja (León): pico de España de 2392 m situado en los Picos de Europa en  la provincias de León.
 Torre Bermeja (Benalmádena): torre vigía situada en la costa del municipio de Benalmádena, provincia de Málaga, España.
 Torre Bermeja (Málaga): torre vigía situada en el barrio de Churriana de Málaga capital, España.
 Torre Bermeja (Chiclana de la Frontera): torre vigía situada en el municipio de Chiclana de la Frontera de la provincia de Cádiz, España.
 Torre Bermeja (Jaén): torre de calicanto y castillo de mampostería de probable origen bereber, situados en el término municipal de Jaén, provincia de Jaén, España.
 Torre Bermeja (Mancha Real): ruinas de una torre medieval (declaradas BIC), situada en el término municipal de Mancha Real, provincia de Jaén, España.